1914 — одна́ ты́сяча девятьсо́т четырна́дцать — может означать:

 1914 — натуральное число между 1913 и 1915.
 1914 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1914 —  рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Столовая Гора.

В литературе 
 1914 год в литературе

В искусстве 
 1914 год в кино
 1914 год в театре

В музыке 
 1914 год в музыке
 1914 — украинская блэк-дэт-метал-группа

В науке 
 1914 год в науке